Kinderjuffrouw
The Nanny, een Amerikaanse komedieserie die werd uitgezonden tussen 1993 en 1999
Nanny (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 2022 geregisseerd door Nikyatu Jusu
Nanny (televisieserie), (1981-1983)